Pérez González puede referirse a:

Personas 

 Ana María Pérez González, centenaria mexicana.
 Antonio Pérez González, jugador de hockey sobre patines español.
 Blas Pérez González; ministro de la Gobernación de España, entre 1942 y 1957, durante la dictadura franquista.
 Felipe Pérez y González; escritor, periodista, humorista y folklorista español.
 Francisco Pérez González, arzobispo español.
 Cecilio Nauzet Pérez González, futbolista español.
 Nicolás Pérez González, cantautor paraguayo.
 Rafael Carlos Pérez González ; futbolista español, más conocido como Rafael Marañón.